Knipfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Knipfer (1934–2006), deutscher Politiker (CSU)
 Kurt Knipfer (1892–1969), deutscher Ministerialbeamter im Nationalsozialismus